Lars Berger (ur. 1 maja 1979 w Dombås) – norweski biathlonista, biegacz narciarski, wicemistrz olimpijski oraz wielokrotny medalista mistrzostw świata w biegach i biathlonie.

Kariera 
Mierzy 189 cm i waży 76 kg. Mieszka w Lesji. Jego największym sukcesem jest 5. miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata w sezonie 2003/2004. Wygrał wtedy 3 zawody. Łącznie ma 14 miejsc na podium (7 zwycięstw, 4 drugie miejsca i 3 trzecie). Zdobył także dwa srebrne medale Mistrzostw Świata w Oberhofie w 2004 – w biegu masowym uległ tylko słynnemu Raphaëlowi Poirée, był także 2. razem z kolegami z reprezentacji w sztafecie.

Berger należy do najlepszych biegaczy wśród biathlonistów. W 2005 wystartował w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, odbywających się w Oberstdorfie. Zdobył w biegu sztafetowym złoty medal, a w biegu na 15 km techniką dowolną zajął 4. miejsce; na tym samym dystansie inny czołowy biegacz w gronie biathlonistów Ole Einar Bjørndalen był 11. Na kolejnych mistrzostwach świata narciarzy klasycznych w Sapporo w 2007 Berger niespodziewanie sięgnął po złoty medal na 15 km techniką dowolną. Zdobył też złoto w sztafecie.

Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver zdobył srebrny medal w sztafecie biegowej 4x10 km.

Jego siostra Tora Berger również uprawia biathlon.

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 81.
 sezon 2004/2005: 93.
 sezon 2006/2007: 78.
 sezon 2007/2008: 144.
 sezon 2009/2010: 130.
 sezon 2011/2012: 107.

Miejsca na podium 
Berger nigdy nie stawał na podium indywidualnych zawodów PŚ w biegach narciarskich. 23 listopada 2003 r. zajął 2. miejsce w biegu sztafetowym 4x10 km w norweskim Beitostølen.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Osiągnięcia w biathlonie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata w biathlonie

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Bibliografia

Uwagi 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Norwescy biathloniści
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1979
Wyróżnieni nagrodą Egebergs Ærespris